Dmtri, Dimitri, ou Démitrius, nom de plusieurs souverains russes :

Princes de Vladimir 
 Dimitri  ;
 Dimitri II ;
 Dimitri III Constantinovitch.

Grand-prince de Moscou et Vladimir 
 Dimitri Donskoï.

Tsarévitch et ses imposteurs 
 Démétrius de Russie ou Dimitri Ivanovitch, fils d'Ivan IV de Russie, mort en 1591 et objet du roman Les Faux Demetrius de Prosper Mérimée
 Un imposteur se faisant passer pour le précédent, usurpateur du trône : Faux Dimitri
 Un autre imposteur : Second faux Dimitri
 Un troisième imposteur : Troisième faux Dimitri
 Les faux Dimitri ne cessèrent de paraître qu'après l'établissement définitif de la maison Romanov (1613). 

Monarque de Russie